Cervières (Alte Alpi) – comune francese
 Cervières (Loira) – comune francese